GASB steht für:

 German Accounting Standards Board, siehe Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee
 Governmental Accounting Standards Board, ein Gremium, das die US-GAAP entwickelt

GaSb steht für:
 Galliumantimonid, ein Verbindungshalbleiter

Abkürzung